Соревнования в беге на 100 метров с барьерами у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 16, и 17 августа 2013 года.

Медалисты

Рекорды

Расписание

Результаты

Финал 

SB — лучший результат сезона, PB — лучший результат в карьере

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Бег на 100 метров с барьерами (женщины)
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике